10930 Jinyong – asteroide della fascia principale
 Fortezza di Jinyong – fortezza medievale della Cina, che sorgeva nei pressi di Luoyang 
 Fan Jinyong – esponente della dinastia Qing	 
 FNie Jinyong – esponente della dinastia Qing
 FZhang Jinyong – esponente della dinastia Qing